Аловов — фамилия.
 Аловов, Ата (1943—2011) — туркменский актёр, режиссёр, драматург.
 Аловов, Недирмамед Аловович — туркменский государственный деятель, дипломат.